Il doppio maschile del Regions Morgan Keegan Championships and Memphis International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Maks Mirny e Daniel Nestor erano i detentori del titolo e si sono riconfermati campioni sconfiggendo in finale il croato Ivan Dodig ed il brasiliano Marcelo Melo con un punteggio di 4-6, 7-5, [10-7].

Teste di serie

  Maks Mirny /  Daniel Nestor (campioni)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (primo turno)

  František Čermák /  Filip Polášek (quarti di finale)
  Santiago González /  Christopher Kas (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Regions Morgan Keegan Championships and Memphis International 2012
ATP World Tour 2012